Milestones eller Milestone kan syfta på:

 Milestone – en ort i provinsen Saskatchewan i Kanada
 Lewis Milestone (1895–1980) – amerikansk filmregissör
 Milestones (musikalbum av Miles Davis) – släppt 1958
 Milestones (musikalbum av Roy Orbison) – släppt 1973